Il detentore del titolo Andre Agassi ha perso nei quarti di finale contro Pete Sampras.

Pete Sampras ha battuto in finale Jim Courier 7-6(3), 7-6(6), 3-6, 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1993
ATP Tour 1993